IPSI ist die Abkürzung für:
 das (ehemalige, 1987 bis 2006) Fraunhofer-Institut für Integrierte Publikations- und Informationssysteme der Fraunhofer-Gesellschaft in Darmstadt
 einen Zusammenschluss (Ikatan) von Pencak-Silat-Vereinen in Indonesien
 das International Peace and Security Institute, gemeinnützige Organisation

Ipsi steht für:
 Ipsi (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Autohersteller

Abkürzung